XXІV чемпионат Казахстана по волейболу среди 8 команд мужской Национальной лиги проходил с 15 октября 2015 года по 30 марта 2016 года. Титул чемпиона Казахстана во второй раз в истории завоевал «Атырау».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Итоговое положение

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А»

Высшая лига «В»

См. также 
 Чемпионат Казахстана по волейболу среди женщин 2015/2016

Чемпионаты Казахстана по волейболу
2015 год в волейболе
2016 год в волейболе